Lupus znamená . Kromě toho může označovat i:
 souhvězdí Vlka,
 kožní nemoci, dříve vzájemně nerozlišované. Důvod pojmenování je nejasný, buď upomíná na „žravost“ nemoci, před kterou člověk neuteče, nebo vychází ze symetrické červené skvrny na tvářích, projevu SLE, kdy nemocný vypadá v obličeji jako vlk, nebo z červených skvrn v obličeji, které mohou připomínat jizvy po vlčím kousnutí. Dnes rozlišujeme zejména tyto formy:
 systémový lupus erythematodes (SLE) – autoimunitní onemocnění, neinfekční,
 lupus vulgaris – bakteriální kožní onemocnění, vedlejší účinky této nemoci jsou např. úzkosti a záchvaty.
 discoidní lupus erythematodes chronický.

Může se také jednat o jméno, přídomek nebo příjmení, mezi jehož nositele patří:

 Blasius Lupus (1350–1410) – středověký filozof, rektor Karlovy univerzity
 svatý Lupus – francouzský biskup z 5. století
 Jan III. zvaný Lupus – opat Louckého kláštera
 Lupus Hellinck – vlámský hudební skladatel
 Lupus Dei – 2. album německé heavy metalové skupiny Powerwolf

Související články 
 homo homini lupus (est)
 Lupénka – neinfekční kožní onemocnění

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení